Arcovenator escotae — вид ящеротазових динозаврів родини абелізаврових (Abelisauridae), що існував у кінці крейдового періоду, 74 млн років тому. Скам'янілі рештки динозавра знайдені у селі Пуррієр у департаменті Вар на півдні Франції.

Назва 
Назва роду Arcovenator походить від річки Арк та латинського слова «venator», що означає «мисливець». Вид названо на честь будівельної компанії «Escota», що фінансувала розкопки під час будівництва автодороги.

Філогенія 
{{clade| style=font-size:100%; line-height:100%
|label1=Abelisauridae
|1=

Примітки 

Абелізаврові
Динозаври Європи
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2013